Винников, Николай
 Винников, Николай Георгиевич (1909 — после 2004) — советский писатель и драматург, член СП СССР.
 Винников, Николай Иванович (1923—1944) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Примечания